Agata Buzek (Pyskowice, 1976), actriu polonesa 
 Jerzy Buzek (Smilowitz, 1940), Primer Ministre de Polònia (1997 -2001) i President del Parlament Europeu (2009 -2012)